Die ASB Classic 2005 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 1. bis 8. Januar 2005 statt.

Im Einzel gewann Katarina Srebotnik gegen Shinobu Asagoe mit 5:7, 7:5 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Shinobu Asagoe / Katarina Srebotnik mit 6:3 und 6:3 gegen Leanne Baker / Francesca Lubiani.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ASB Classic 2005 fand vom 1. bis 3. Januar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Anmerkungen 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Auckland